O nome Usagi foi usado para dar nome a dois ciclones tropicais no Oceano Pacífico noroeste. Usagi é um nome dado pelo Japão, que é usado para designar a constelação de Lepus (Lebre).

 Tempestade tropical Usagi (2001) - tempestade tropical que atingiu o Vietnã, causando pelo menos 177 fatalidades.
 Tufão Usagi (2007) - tufão com intensidade equivalente a um furacão de categoria 4. Afetou as Ilhas Marianas e o Japão.

Desambiguação